Kerkau steht für:

folgende Personen:
 Hugo Kerkau (1875–1918), deutscher Karambolagespieler, Weltmeister und Unternehmer
 Georg Kerkau, deutscher Unternehmer und Autor
 Paul Kerkau, deutscher Unternehmer

Orte:
 Kerkau, Ortschaft im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt
Sonstiges:
 Café Kerkau und Kerkau-Palast, Caféhäuser, Billardsalons und -akademiein Berlin; betrieben von Hugo Kerkau

Siehe auch:
 Kerkow